Horne (Faaborg-Midtfyn), plaats in de Deense gemeente Faaborg-Midtfyn
Horne (Hjørring), plaats in de Deense gemeente Hjørring
Horne (Varde), plaats in de Deense gemeente Varde
Horne (parochie, Faaborg-Midtfyn)
Horne (parochie, Hjørring)
Horne (parochie, Varde)
Horne (Friesland), een plaats in de Nederlandse gemeente Leeuwarden.

Het Huis Horne, een adellijk geslacht
Graaf van Horne; de graaf van het Graafschap Horn, meer specifiek vaak gebruikt voor Filips van Montmorency
foutief ook geschreven als Graaf van Hoorn (verwarring met de Noord-Hollandse plaats Hoorn)